Battalion (englisch für Bataillon) bezeichnet:
 eine schweizerische Thrash-Metal-Band, siehe Battalion (schweizerische Band)
 eine belgische Death-Metal-Band, siehe Battalion (belgische Band)
 eine australische Black-Metal-Band, siehe Battalion (australische Band)
 eine US-amerikanische Progressive- und Power-Metal-Band, siehe Battalion (US-amerikanische Band)